Афипс:

 Афипс — река в России, левый приток реки Кубань.
 «Афипс» — футбольный клуб из пгт. Афипский.
 Афипс — упразднённый в 1973 году хутор на территории современного города Геленджик Краснодарского края.

См. также 
 Афипсип